Le nom Eiger peut faire référence à :

Lieux 
 Eiger, une montagne en Suisse.
 Eigersund, une commune de Norvège.

Technologie 
 Eiger Labs MPMan F10, un baladeur numérique
 Une marque de vélo suisse disparue du canton de Berne ayant la montagne éponyme pour logo.

Culture 
 Le titre anglais du film La Sanction (The Eiger Sanction)
 La Face nord de l'Eiger, un livre sur l'alpinisme

Patronyme 
 Akiva Eiger (1761-1837), une des plus grandes autorités talmudiques, décisionnaire et leader du judaïsme européen du début du .
Patronyme juif